Stanchezza – sinonimo di fatica
 Stanchezza cronica da schermo – sinonimo di sindrome da visione al computer, sindrome di affaticamento causata dall'uso prolungato di schermi elettronici e della luce blu intensa da essi emessa
 Stanchezza elastica – fenomeno durante il quale si annullano le capacità resistenti di alcuni materiali
 Stanchezza del terreno – fenomeno che si verifica generalmente nei terreni ove vengono realizzati impianti consecutivi utilizzando sempre la stessa specie o specie affini

Altri progetti